Hugo III hace referencia a varios artículos:

 Hugo III de Ampurias (fallecido en 1173), conde de Ampurias.
 Hugo III de Arborea (fallecido en 1383), juez de Arborea.
 Hugo III de Borgoña (1142 - 1192), duque de Borgoña.
 Hugo III (conde de Borgoña) (1220 - 1266).
 Hugo III de Chipre (1235 - 1284), rey de Chipre y Jerusalén.
 Hugo III Embriaco (fallecido en 1196), señor de Gibelet.
 Hugo III de Angulema (aprox. 1235 - aprox. 1270), también Hugo XII de Lusignan.
 Hugo III de Lusignan (fallecido en 1012), noble francés.